Gasan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gasan-myeon, Pocheon, socken i Pocheon, Gyeonggi, 
 Gasan-myeon, Chilgok-gun, socken i Chilgok-gun, Norra Gyeongsang,